Huitzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pablo Huitzo (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 San Francisco Telixtlahuaca (kommunhuvudort), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar